Rio Salinas pode ser:
Rio Salinas (Brasil) - rio do Brasil
Rio Salinas (Guatemala) - rio da Guatemala e México

Desambiguação